Kozlau je německý název českých sídel:

 Kozlov (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Kozlov (okres Olomouc) – obec v okrese Olomouc

Německé názvy sídel v Česku